Ciconia – un genere di uccelli della famiglia delle Ciconiidae
Ciconia – una frazione del comune di Orvieto (TR)
8601 Ciconia – asteroide della fascia principale